Ора́нж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 105 км на північний захід від Марселя, 21 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12935 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 30532,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Жаклін Одрі (1908—1977) — французька режисерка
 Венсан Мюраторі (* 1987) — французький футболіст.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Оранж
 [ Розташування муніципалітету Оранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз
 9384 Арансіо — астероїд, названий на честь міста (латинська назва)

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Воклюз
Світова спадщина у Франції